Proto puede hacer referencia a:
 Proto (prefijo), prefijo para el ordinal "primero";
 Proto (nombre), nombre propio de un hombre italiano
 Proto (mitología), personaje de la mitología griega;
 Proto (Venecia), título antiguo del primer arquitecto del Arsenal de Venecia;
 Proto (tipografía), especialmente en el léxico tipografía, indica el trabajador principal a cargo de la distribución e inspección general de la obra.
 Proto (revista), revista científica estadounidense;
 Radio Proto en Chipre;
 Proto (álbum de Holly Herndon), 2019;
 Proto (álbum de Leo O'Kelly), 2002;
 Proto (banda), banda de rock progresivo de Memphis, Tennessee;
 Stanley Proto, empresa de herramientas (antes Plomb Tools), ahora división de Stanley Black & Decker;
 Proto Motors, fabricante y reparador de automóviles deportivos de Corea del Sur;
 Proto Records, compañía discográfica británica activa en la década de 1980;
 Proto (nereida), una de las Nereidas en la mitología griega;
 Proto (Ghost in the Shell), personaje ficticio del anime y manga Ghost in the Shell de Masamune Shirow;
 Siebe Gorman Proto, tipo de equipo de respiración rebreather
 SEAT Proto, coche de concepto
 PROTO (reactor de fusión)
Proto HW & Tec (Youtuber), youtuber dedicado a la tecnología, específicamente el hardware para las computadoras.

Personas 
 Francesco Proto (1815-1892), político italiano;
 Franco Proto (1953), empresario y director deportivo italiano;
 Silvio Proto (1983), futbolista belga.
 Frank Proto, compositor y bajista estadounidense;
 Ludovic Proto (1965), boxeador francés;
 Neil Thomas Proto (1945), abogado, profesor, conferencista y autor estadounidense.

Santos 
 San Proto de Alejandría (véase Basiano, Tonión, Proto, Lucio, Cirión, Agatón, Moisés, Dionisio y Ammonio), mártires de Alejandría;
 San Proto de Aquileya, mártir;
 San Proto de Roma, mártir del siglo III, junto con Jacinto (véase Proto y Jacinto).